Amberger ist die Bezeichnung für die Bewohner der oberpfälzischen Stadt Amberg sowie der Familienname folgender Personen:

 Anton Amberger (1919–2011), deutscher Botaniker
 Christoph Amberger (1500–1561), deutscher Maler
 Eloise Amberger (* 1987), australische Synchronschwimmerin
 Franz Amberger (1887–1943), österreichischer Lokomotivheizer, Kommunist und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Georg Amberger (1890–1949), deutscher Leichtathlet und Turner
Gustav Adolf Amberger (1831–1896), deutscher Maler und Grafiker
 Heinz Amberger (1907–1974), deutscher Historiker
 Joseph Amberger (1816–1889), deutscher katholischer Theologe und Geistlicher
 Joshua Amberger (* 1989), australischer Triathlet 
 Lukas B. Amberger (* 1993), deutscher Schauspieler
 Max Amberger (1839–1889), deutscher Zitherfabrikant
 Olga Amberger (1882–1970), Schweizer Schriftstellerin und Malerin
 Uschi Amberger (1940–2020), deutsche Sängerin und Kabarettistin
 Wolfgang Amberger (1939–2011), deutscher Schauspieler, Regisseur, Oberspielleiter und Autor